Kritikerpriset kan syfta på:

 Kritikerpriset (Danmark) – ett danskt litteraturpris
 Kritikerpriset (Norge) – flera pris som delas ut varje år av Norsk Kritikerlag